Kelurahan Mangunsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Mangunsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,49), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Mangunsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 110,38), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar